O Casal é um lugar da Freguesia de Fajozes, conselho de Vila do Conde, distrito do Porto. É atravessado por duas ruas: Rua do Casal e parte da Rua António Azevedo dos Santos.

O seu topónimo é muito frequente em Portugal, tão frequente que só em Fajozes existem mais dois lugares com o mesmo radical, Casal Mau e Casaltém. Casal poderá ter duas origens, como referência a um pequeno povoado, normalmente próximo de um povoado maior, ou então como referência a uma propriedade rural, uma herdade. Em ambos os casos é difícil de aferir a origem que terá dado origem ao nome do lugar do Casal.

Lugares de Fajozes
Lugares e bairros do Grande Porto